Henri Basnage de Franquesnay (1615-1695), avocat
 Jacques Basnage de Beauval (1653-1723), théologien
 Henri Basnage de Beauval (1656-1710), historien et lexicographe